Держа́ва (от  — владычество, могущество) может означать:

 держава — самостоятельное государство.
 Сверхдержава — понятие в политологии государство, обладающее значительным превосходством над другими государствами.
 Великая держава — условное обозначение государств, которые играют определяющую роль в системе международных и международно-правовых отношений.
 Ядерная держава — государство, обладающее ядерным оружием, член так называемого «ядерного клуба».
 Космическая держава — государство, осуществляющее космические полёты.
 Энергетическая сверхдержава — государство, обладающее большими разведанными запасами энергоносителей.
 Региональная держава — государство, доминирующее экономически и политически на региональном уровне.
 Держава — символ власти монарха — золотой шар с короной или крестом.
 «Держава» — социал-патриотическое движение в России.
 «Держава» (ЛДС) — группа депутатов в Государственной Думе России первого созыва.
 «Держава» — колёсная императорская яхта.
  — украинская политическая партия.
 Держава (конфеты) — марка российских развесных конфет производства компании Mars.

Примечания